The Unwritten Code – film del 1919 diretto da Bernard J. Durning
The Unwritten Code – film del 1944 diretto da Herman Rotsten